Rubber ("gomma" in inglese) può riferirsi a:

 Rubber – il primo nome dato a Monkey D. Rufy nel doppiaggio italiano di One Piece
 Rubber – album di Gilby Clarke del 1998
 Rubber – album degli Harem Scarem del 1999
 Rubber – nome adottato dal gruppo hard rock canadese Harem Scarem dal 1999 al 2001
 Rubber – singolo di Curbi del 2015

Cinema 
 Rubber – film olandese del 1936 diretto da Johan De Meester e Gerard Rutten
 Rubber – film francese del 2010